Philippe de Scitivaux (1911-1986) : officier de marine français ;
 Xavier de Scitivaux (1910-1978) : officier de marine, frère du précédent ; 
 Thierry de Scitivaux (1936-2021) : journaliste à la télévision ;
 Olivier de Scitivaux: prêtre exclu de l'état clérical en 2021.